Grupno prvenstvo Nogometnog podsaveza Vinkovci je predstavljalo najniži stupanj natjecanja u podsavezu, odnosno iz lige nitko nije ispadao. Prve dvije ekipe iz svake grupe bi igrale kvalifikacije za ulazak u Podsaveznu nogometnu ligu.

Tablice

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Kvalifikacije za Podsaveznu ligu 
Dvije prvoplasirane ekipe iz svake grupe sudjelovale su u kvalifikacijama za ulazak u Podsaveznu nogometnu ligu NP Vinkovci. Ovih šest ekipa je raspoređeno u dvije grupe ali tako da ekipe koje su u regularnom dijelu sezone bile u istoj grupi u kvalifikacijama moraju biti u različitim grupama. Pobjednici grupa su ostvarili promociju u viši rang.

U Podsaveznu nogometnu ligu NP Vinkovci plasirali su se NK Mladost Antin i NK Sloga Štitar.

Dodatne kvalifikacije 
Zbog uspjeha NK Spačva Vinkovci u kvalifikacijama za Slavonsku nogometnu zonu, ostalo je još jedno neupražnjeno mjesto u Podsaveznoj ligi, tako da je u dvomeču drugoplasiranih klubova odlučen dodatni član lige.

4. kolovoza 1971.: NK Slavonac Gradište - NK Mladost Vođinci 1:3
8. kolovoza 1971.: NK Mladost Vođinci - NK Slavonac Gradište 2:1

U Podsaveznu nogometnu ligu NP Vinkovci se plasirala NK Mladost Vođinci.

Unutarnje poveznice 
 Područna liga NSP Vinkovci 1970./71.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Vinkovački list #1010
 Vinkovački list #1012
 Vinkovački list #1018
  

1970-71 grupno
1970-71
Vinkovci-grupno